Малая Русь
 Малороссийская губерния
 Слободская Малороссия

Малороссия